Сорочье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сорочье — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Сорочье — село в Володарском районе Астраханской области.